

Топоніми 
Фудзієда (Айті)
Фудзієда (Сідзуока)